PTBP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 552 амінокислот, а молекулярна маса — 59 690.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, диференціація клітин, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки